Hufe bezeichnet: 
 Hufe, auch Hube, landwirtschaftliches Gut und altes Flächenmaß
 Hufe (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hufe (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Hufe (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 

Hufe ist der Familienname folgender Personen:
 Mareen Hufe (* 1978), deutsche Triathletin
 Peter Hufe (* 1954), deutscher Politiker

HU-FE steht für:
 Komitat Fejér, deutsch Stuhlweiß, ungarischer Verwaltungsbezirk nach ISO 3166-2

Siehe auch:
 Huf (Begriffsklärung)
 Hufen (Begriffsklärung)
 Huffe

Abkürzung